Хо́зьмино — посёлок в Вельском районе Архангельской области. Административный центр муниципального образования «Хозьминское»

Географическое положение 
Посёлок находится в 38 км к северо-западу от Вельска, на левом берегу реки Вель (приток Ваги) в месте впадения в неё реки Елюга.

Население

Инфраструктура 
В посёлке расположена электрическая подстанция производственного отделения «Вельские электрические сети» ПС 35/10 № 219 Хозьмино, питающая все населённые пункты муниципального образования «Хозьминское». Введена в эксплуатацию в 1982 году, оснащена двумя трансформаторами 1,6 МВА.

Достопримечательности 
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы  — кирпичная одноэтажная церковь 1823—1840 годов постройки. Престолы Благовещения Пресвятой Богородицы, Трех святителей, свтятого Николая Мирликийского. В советское время была закрыта и использовалась как автомастерские.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хозьминского сельского поселения